Németh Júlia (1941) erdélyi magyar műkritikus, újságíró
 Németh Júlia (1991) válogatott labdarúgó

Hasonló néven
 Németh Juliska (1890–1931 után) színésznő